Fort Thomas (Arizona)
 Fort Thomas (Kentucky)

Homonymie de localités aux États-Unis